Люм () — коммуна во Франции, находится в регионе Гранд-Эст. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Виллер-Семёз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08263.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 7 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера, на берегах реки Маас.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1121 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 750 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 541 были экономически активными, 209 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 541 активных работали 499 человек (261 мужчина и 238 женщин), безработных было 42 (19 мужчин и 23 женщины). Среди 209 неактивных 62 человека были учениками или студентами, 93 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины  (XV—XVI века). Исторический памятник с 1994 года.
 Церковь Сен-Брис (XIX век).

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны